Rubrobacter es un género de Actinobacteria que pertenece a la subclase Rubrobacteridae.

Son bacterias Gram positivas extremófilas no cultivables de naturaleza micelial que soportan el calor, frío, desecación y alta radiación. Se encuentran en aguas termales contaminadas y en monumentos y paredes que deterioran y dan un tono rosado por la bacterioruberina.

Referencias

Enlaces externos 

https://web.archive.org/web/20120717003840/http://www.bacterio.cict.fr/qr/rubrobacter.html

Actinobacteria